Antartide
 Ghiacciaio Borchgrevink – ghiacciaio della Terra della Regina Maud, sulla costa della Principessa Ragnhild
 Ghiacciaio Borchgrevink – ghiacciaio della Terra Vittoria, sulla costa di Borchgrevink